Esta é uma lista de vulcões ativo e extinto na Costa Rica.

Ver também
 Arco vulcânico da América Central
 Lista de vulcões de El Salvador
 Lista de vulcões da Guatemala
 Lista de vulcões de Honduras
 Lista de vulcões da Nicarágua
 Lista de vulcões do Panamá

Costa Rica
 
Vulcoes